Berceni peut désigner différents lieux de Roumanie.

 Berceni, une commune du județ d'Ilfov
 Berceni, une commune du județ de Prahova
 Berceni, un quartier du sud de Bucarest
 Berceni, une station du métro de Bucarest, terminus de la ligne M2.